Прову́лок Будьо́нного — колишня радянська назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Євгена Старікова у місті Бердичів.
 Провулок Будьонного — колишня назва Колосіївського провулка у місті Бершадь.
 Провулок Будьонного — колишня назва Черешневого провулка у місті Бориспіль.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Михайла Гориня у місті Буча.
 Провулок Будьонного — колишня назва Волошкового провулка у місті Васильків.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Данила Кушніра у місті Городище.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Симона Петлюри у місті Городок Хмельницької області.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Незалежності у місті Дергачі.
 Провулок Будьонного — колишня назва Голівського провулка у місті Жашків.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Миколи Флерка у місті Кам'янець-Подільський.
 1-й провулок Будьонного — колишня назва провулка Василя Кука у місті Київ.
 2-й Провулок Будьонного — колишня назва Хлібного провулка у місті Київ.
 1-й Провулок Будьонного — колишня назва 1-го провулка Григорія Сковороди у місті Конотоп.
 2-й Провулок Будьонного — колишня назва 2-го провулка Григорія Сковороди у місті Конотоп.
 3-й Провулок Будьонного — колишня назва 3-го провулка Григорія Сковороди у місті Конотоп.
 4-й Провулок Будьонного — колишня назва провулка Григорія Михайлова у місті Конотоп.
 1-й Провулок Будьонного — колишня назва провулка Білошицького у місті Коростень.
 2-й Провулок Будьонного — колишня назва провулка Катерини Білокур у місті Коростень.
 Провулок Будьонного — колишня назва Воскресенського провулка у місті Красилів.
 Провулок Будьонного — колишня назва Вишневого провулка у місті Красноград.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Павла Бута у місті Кропивницький.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Мирона Зеленого у місті Миронівка.
 Провулок Будьонного — колишня назва Вишневого провулка у смт Новоайдар.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Ноя Морозовського у місті Олександрія.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Лесі Українки у місті Олешки.
 Провулок Будьонного — колишня назва Полуничного провулка у місті Охтирка.
 Провулок Будьонного — колишня назва Лугового провулка у місті Південне.
 Провулок Будьонного — колишня назва Козацького провулка у місті Покровськ.
 Провулок Будьонного — колишня назва Ясного провулка у місті Пологи.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Єлизавети Матвієнко у місті Радомишль.
 Провулок Будьонного — колишня назва Джерельного провулка у місті Роздільна.
 Провулок Будьонного — колишня назва Слов'янського провулка у місті Рубіжне.
 Провулок Будьонного — колишня назва Райдужного провулка у місті Слов'янськ.
 Провулок Будьонного — колишня назва Зоряного провулка у смт Талаківка.
 Провулок Будьонного — колишня назва провулка Миколи Глухенького у місті Фастів.
 Провулок Будьонного — колишня назва Селянського провулка у смт Царичанка.
 Провулок Будьонного — колишня назва Вербного провулка у селі Циркуни Харківської області.
 Провулок Будьонного — колишня назва вулиці Миколи Василенка у місті Чернігів.
 Провулок Будьонного — колишня назва Музичного провулка у місті Чугуїв.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки